Патріція Вартуш була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її перемогла Анастасія Родіонова.

Ріта Гранде виграла титул, у фіналі перемігши Антонеллу Серру-Дзанетті з рахунком 6-2, 4-6, 6-1.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2003